Sun Studio peut désigner :
 Sun Studio, un studio d'enregistrement de Memphis ;
 Sun Studio, un environnement de développement intégré.